

Anno 
 319 o 319 a.C.

Codici 
 319 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Perth-Lowell Telescope, del Perth Observatory, in Australia

Matematica 
 319 – numero

Altro 
 Airbus A319 – aereo di linea